Éétion peut faire référence à 
 plusieurs personnages de la mythologie grecque :
Éétion de Cilicie, père d’Andromaque, tué par Achille ;
 Éétion d'Imbros, qui rachète Lycaon (fils de Priam), fait prisonnier par Achille & vendu à Lemnos au roi Eunée (fils de Jason). Il l'enverra à Arisbé d'où Lycaon s'enfuira pour retourner à Troie.
 Éétion de Corinthe, père de Cypsélos.
 Eetion, genre d’Hesperiinae.
 , astéroïde troyen de Jupiter.